В парному розряді жіночого тенісного турніру Brasil Open 1984,що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Джилл Гетерінгтон і Hélène Pelletier виграли титул, у фіналі перемігши пару Пенні Барг і Кайлі Коупленд 6-3, 2-6, 7-6.

Сіяні пари 

 Джилл Гетерінгтон /  Hélène Pelletier (чемпіонки)
 Emilse Raponi /  Сабіна Сіммондс (чвертьфінал)

 Пенні Барг /  Кайлі Коупленд (фінал)
Відсутня

Основна сітка

Посилання 

Brasil Open